Quatre comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Fremont (Fremont County) :
 Comté de Fremont (Colorado) ;
 Comté de Fremont (Idaho) ;
 Comté de Fremont (Iowa) ;
 Comté de Fremont (Wyoming).

Voir aussi